Arldt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Arldt (1809–1868), deutscher Zeichner und Lithograf
 Theodor Arldt (1878–1960), deutscher Naturwissenschaftler, Paläontologe, Schriftsteller, Lehrer
Siehe auch:
 Arlt